Пётр Зино́вьев:
 Зиновьев, Пётр Александрович (1903—1976) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Зиновьев, Пётр Константинович (1894—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Зиновьев, Пётр Михайлович (1882—1965) — советский психиатр, психопатолог.